nwy – codice ISO 639-3 della lingua ottoway-meherri